300L steht für:
 Chrysler 300L, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1965
 Extra 300L, eine Variante des Sport- und Kunstflugflugzeuges Extra 300 des deutschen Flugzeugbauers Walter Extra

300L